Borová kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Borová (okres Náchod)
 Borová (okres Svitavy)
 Borová Lada (okres Prachatice)
 Havlíčkova Borová (okres Havlíčkův Brod)
en naar
 Borová (Slowakije), een Slowaakse gemeente
 Borova (Suhopolje), een plaats in Kroatië